Il torneo di Taekwondo per la categoria 68 kg maschile delle Olimpiadi di Pechino 2008 si sono svolti il 21 agosto 2008 al Ginnasio dell'Università di Scienze e Tecnologie di Pechino. Hanno partecipato 16 atleti.

Gli ottavi di finale si son svolti alle 11:00 (UTC+8), i quarti alle 16:00, le semifinali alle 17:30, le gare di ripescaggio alle 18.30, le finali per il bronzo alle 19.00 e la finale per l'oro alle 20:30.

Il tabellone principale consiste in un torneo ad eliminazione diretta che culmina nel match per l'oro. Per l'assegnazione delle due medaglie di bronzo si ricorre al ripescaggio a cui partecipano le due perdenti delle semimfinali e gli atleti che hanno perso nei turni eliminatori contro i due finalisti. Si svolge un primo incontro di ripescaggio in cui si affrontano i due atleti che hanno perso contro i finalisti, e il vincente andrà ad affrontare il perdente della semifinale dalla parte opposta del tabellone per vincere la medaglia di bronzo.

Tabellone
Legenda
PTG — Vittoria ai punti
SUP — Vittoria per superiorità

Tabellone principale

Tabellone Ripescaggi

Collegamenti esterni
 

Taekwondo ai Giochi della XXIX Olimpiade